Cruzeiro Esporte Clube, de Minas Gerais
 Cruzeiro Esporte Clube (Paraíba)
 Cruzeiro Esporte Clube (Rondônia)

Desambiguações de clubes